Martin Nilsson kan avse:

Martin Nilsson (politiker) (född 1969), socialdemokratisk riksdagsledamot
Martin Nilsson (artist), artist som varit med i Fame Factory
Martin Nilsson (låtskrivare) (1890–1963), skrev bland annat slagdängan Gamla Nordsjön
Martin Nilsson (kemist) (1929–2001), professor i organisk kemi
Martin P:son Nilsson (1874–1967), professor i klassisk fornkunskap och antikens historia 
Martin Nilsson (lärare) (född 1976), minnesatlet